Ел Мокете има више значења:

 Ел Мокете (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Мокете, Гвадалупе Гарсија (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику